Ершен () - муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мозель
 Ершен () - муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Нор